Кампо Санта Круз има више значења:

 Кампо Санта Круз, Ла Хоја (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Санта Круз (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику